Wilhelm Eisenlohr ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Eisenlohr (Jurist) (1761–1810), deutscher Jurist und Beamter
 Wilhelm Eisenlohr (Physiker) (1799–1872), deutscher Physiker
 Wilhelm Eisenlohr (Mediziner) (1874–1955), deutscher Mediziner